BeeHousing je projekt na rozvoj včely medonosné v přírodě pronájmem úlů jednotlivcům a organizacím. Zájemci si mohou zvolit polohu úlu na louce, u lesa nebo na zahradě. Projekt finančně podporuje startupvý inkubátor UP21. Mobilní aplikace pro Android a iOS umožňuje nonstop dohled přes on-line videostreaming.

Mobilní aplikace pro Android a iOS v současné době nejsou k dispozici.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální web
 Facebook
 Instagram
 LinkedIn
 Aplikace na Apple AppStore
 Aplikace na Google Play

České startupy
Včelařství v Česku
Firmy v Praze
Firmy založené roku 2016